Le Club Med est une entreprise française de tourisme, un voyagiste.
 Le Club Med au Maroc, histoire de cette entreprise dans ce pays.
 Le Club Med, officiellement appelé Med 7, est un groupe informel regroupant 7 pays méditerranéens membres de l'Union européenne souhaitant constituer une « alliance du Sud ».
 Club Med est un téléfilm américain réalisé par Bob Giraldi en 1986, diffusé sur la chaine ABC.

Bateaux 
 Club Med est le nom du catamaran qui a gagné la course autour du monde The Race, organisée par Bruno Peyron en 2001.
 Club Med 1 appelé aussi Club Med One, voilier ayant appartenu au Club Méditerranée.
 Club Med 2, voilier à cinq mâts, appartenant au Club Méditerranée.
Nom de bateau